Sabine River ist der Name folgender Flüsse:

 Sabine River, in Texas und Louisiana, Vereinigte Staaten
 Sabine River (Tasman), Nebenfluss der Gowan River auf der Südinsel von Neuseeland
 Sabine River East Branch, Quellfluss des Sabine River (Gowan River) auf der Südinsel von Neuseeland
 Sabine River West Branch, Quellfluss des Sabine River (Gowan River) auf der Südinsel von Neuseeland